Антимайдан — серія мітингів в Україні в 2013—2014 роках, що відбувалися на противагу Євромайдану, та на підтримку курсу Партії регіонів і Комуністичної партії України.
 Антимайдан (Росія) — російський суспільний рух, створений в 2015 році. Названий на честь учасників українського Антимайдану.